Trave ima više značenja:
 Trave (Ankona)
 Trave (Peskara)